Tetingen bezeichnet

 Tetingen, deutscher Name der Gemeinde Teting-sur-Nied an der deutschen Grenze im Norden Frankreichs
 Tetingen (Luxemburg), Ortsteil der Gemeinde Kayl an der französischen Grenze im Süden Luxemburgs